Deze hits stonden in 2013 op nummer 1 in  de Suomen virallinen lista, de bekendste hitlijst in Finland.

Externe links 
 Officiële website

Muziek in 2013
2013